Woordenboek der Nederlandsche Taal
 Wet normering topinkomens
 een hardmetaalproducent, sponsor van een Britse wielerploeg voor vrouwen